Az 1954-es női kosárlabda-Európa-bajnokságnak Jugoszláviában, Belgrád adott otthont 1954. június 4. és június 13. között. A kontinensbajnokságon 10 csapat vett részt. A tornát a szovjet válogatott nyerte. A magyar csapat negyedik lett.

Lebonyolítás 
A 10 csapatot egy darab négycsapatos és két darab háromcsapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a hatos döntőbe, a harmadikok és negyedik a 7–10. helyért játszhattak. A helyosztó csoportokban is körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoportok végeredménye egyben a torna végeredményét is jelentette.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–10. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1954
Kosarlabda